Lago (Cosenza), een gemeente in Cosenza, Italië.
 Lago (Amares), een plaats in Portugal.
 Lago (Texas), een plaats in Texas, Verenigde Staten.
 Lago (metrostation), een metrostation in Madrid, Spanje.
 Lago (Niassa), een district van de provincie Niassa van Mozambique.
 Lago (raffinaderij), olieraffinaderij op Aruba
 Lago (Konstanz), winkelcentrum in Konstanz